Everybody Hates You är det andra albumet från aggrotech-bandet Combichrist.

Genre: Aggrotech / EBM

Låtlista 

This Shit Will Fuck You Up
Enjoy The Abuse
Today I Woke To The Rain of Blood
I'm Happy Anyway
Blut Royale
Who's Your Daddy, Snakegirl?
Feed Your Anger
God Bless
Happy Fucking Birthday
This Is My Rifle
Like To Thank My Buddies
Lying Sack of Shit
Without Emotions

Dark Side 

The Undertaker
Red Signal
Wreckage
Rubber Toy
Below
Fever
Beneath Every Depth
The Corpse Under My Bed
Long Gone
musikalbum 2005